Университеты Казахстана — высшие учебные заведения Казахстана. Первый казахский ВУЗ был основан в Алма-Ате в 1928 году под названием «Казахский государственный университет» (сейчас КазНПУ имени Абая).

Список высших учебных заведений

Национальные вузы

Международные вузы

Государственные вузы

Вузы силовых ведомств

Акционированные вузы

Частные вузы

Филиалы российских вузов 

 Синергия, Московский финансово-промышленный университет, представительство в Казахстане (МФПУ) — Алма-Ата
 Казахстанский Филиал МГУ (КФМГУ) — Астана
 Алма-Атинский Филиал Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) — Алма-Ата
 Челябинский государственный университет (ЧелГУ) — Костанай
 Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (РЭУ имени Г. В. Плеханова) — Усть-Каменогорск (бывший Московский государственный университет экономики, статистики и информатики — МЭСИ)
 Московский авиационный институт Филиал «Восход» (МАИ) г. Байконур, Кызылординская область

Примечания